Max Pauer ist der Name folgender Personen:

* Max von Pauer (1866–1945), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 Max Pauer (Bibliothekar) (1924–1999), deutscher Bibliothekar